Hauptmann peut faire référence à :
 Hauptmann, grade militaire allemand ;
 Hauptmann, grade militaire autrichien ;
 Hauptmann, grade de l'armée suisse .

Patronyme 

 Bruno Hauptmann, menuisier et ravisseur du fils de Charles Lindbergh ;
 Carl Hauptmann, écrivain ;
 Elisabeth Hauptmann, écrivain et amante de Bertolt Brecht ;
 Gaby Hauptmann (1957-), écrivain allemand ;
 Gerhart Hauptmann, auteur dramatique ;
 Moritz Hauptmann, compositeur et musicien ;
Katherine Hauptman, archéologue suédoise, directrice du Musée d'histoire de Suède

Voir aussi